Соната для скрипки и фортепиано Op. 36 ре минор — сочинение Габриэля Пьерне, написанное в 1900 году во время пребывания композитора в Бретани. Посвящена скрипачу Жаку Тибо, который и исполнил её впервые 23 апреля 1901 г. в зале Плейель в Париже.

По мнению специалистов, именно с этого сочинения началось обретение композитором собственного голоса, несмотря на заметное влияние Габриэля Форе и Сезара Франка.

Существует также авторская редакция для флейты и фортепиано.

Состав 

 Allegretto
 Allegretto tranquillo
 Andante non troppo. Allegro un poco agitato

Основные записи

Скрипка и фортепиано 

 1985 Аурелио Перес (скрипка), Ронан Мэджилл (фортепиано)
 1992 Оливье Шарлье (скрипка), Жан Юбо (фортепиано)
 1994 Жерар Пуле (скрипка), Ноэль Ли (фортепиано)

Флейта и фортепиано 
 1995 Брукс де Веттер-Смит (флейта), Стивен Сибасс (фортепиано)
 1999 Доминик Этьеван (флейта), Сильвен Вьяр (фортепиано)
 2000 Мишель Дебост (флейта), Кристиан Ивальди (фортепиано)
 2009 Иштван Матуц (флейта), Норберт Селеченьи (фортепиано)

Примечания

Ссылки 

 

Пьерне
Музыкальные произведения 1900 года
Произведения Габриэля Пьерне